| mål        = {{#expr:
 126 +
 112 +
 127 +
 44}}
| publik     = {{#expr:
 1782852 +
 758681 +
 496478 +
 55229}}
| flest mål  = 
| bästspelare= 
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2024/2025
}}
Uefa Nations League 2022/2023 är den tredje säsongen av Uefas landslagsturnering Nations League. Samtliga 55 medlemmar i Uefa är berättigade att tävla i 2022/2023 års upplaga.

Nationer

League A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

League D

League A

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

League B

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

League C

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Nedflyttningsspel

League D

Grupp 1

Grupp 2

Slutställning

Målskyttar
Det har gjorts 162 mål på 70 matcher, vilket ger ett snitt på 2,42 mål per match (uppdaterad per den 10 juni 2022).

3 mål

 Khvicha Kvaratskhelia
 Anastasios Bakasetas
 Serdar Dursun
 Abat Aimbetov
 Erling Haaland
 Janis Ikaunieks

2 mål

 Halil Dervişoğlu
 Manor Solomon
 Jan Kuchta
 Cristiano Ronaldo
 Vladislavs Gutkovskis

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Uefa Nations League
Fotbollssäsongen 2022/2023
2022 i Europa
2023 i Europa